Traugott Hermann von Arnim-Muskau (né le  à Mersebourg et mort le  au ) est un diplomate et député du Reichstag.

Biographie 
Arnim-Muskau étudie au Collège français de Berlin et aux lycées de Halle et de Brandebourg. Il étudie le droit à Göttingen, Heidelberg et Berlin de 1859 à 1862. En 1859, il devient membre du Corps Saxonia Göttingen. En 1861, il rejoint le Corps Saxo-Borussia Heidelberg. Après cela, il est d'abord auscultateur à Berlin, puis en 1863 avocat stagiaire auprès du gouvernement à Breslau. Il sert ensuite dans le service diplomatique jusqu'en 1875, servant comme secrétaire de légation à Saint-Pétersbourg, Paris, Constantinople et Washington. Il est également chargé d'affaires à Bruxelles et à Lisbonne et agit comme secrétaire lors des négociations de paix à Bruxelles et Francfort-sur-le-Main, ainsi qu'assistant au ministère des Affaires étrangères à Berlin. En 1875, il démissionne de la fonction publique en raison du procès pour trahison contre le comte Harry von Arnim et est condamné à quatre semaines de prison, qu'il purge à Prenzlau, pour avoir pris parti pour le comte Harry von Arnim dans la presse et insulté le prince Otto von Bismarck. Officier de réserve du  de hussards, il participe aux trois guerres de 1863/64, 1866 et 1870/71 .

Avec l'achat du  en 1883, il devient un grand propriétaire terrien. Il poursuit l'industrialisation des opérations forestières aspirée par son prédécesseur et augmente la rentabilité de ses entreprises. Conformément à son rang, il devient chef de département et président honoraire du parlement de l'État municipal de Haute-Lusace.

De 1887 à 1907, il représente le Parti de l'Empire allemand au Reichstag en tant que représentant de la 10e circonscription, qui se compose de l' et de l' dans le district de Liegnitz. De 1909 à 1918, il est député de la Chambre des seigneurs de Prusse.

Arnim-Muskau est vice-président de l'Association pangermanique.

Ascendance

Liens externes 
 
  
      
 Procès-verbal du ministère d'État prussien (Regesten, Acta Borussica (Neue Folge)) Volume 8/2 (PDF; 2.3 MB), page 485 (registre des personnes)

Références 

Député du Reichstag (Empire allemand)
Membre de la Chambre des seigneurs de Prusse
Diplomate prussien
Personnalité du Parti conservateur libre
Naissance en juin 1839
Naissance à Mersebourg
Naissance dans la province de Saxe
Décès en janvier 1919
Décès en Saxe
Décès à 79 ans